Maple Ridgeest un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Maple Ridge, cité du Grand Vancouver en Colombie-Britannique
 Maple Ridge, quartier d'Edmonton en Alberta
 Maple Ridge, quartier d'Edmonton en Alberta

Circonscriptions
 Pitt Meadows—Maple Ridge, circonscription électorale fédérale de Colombie-Britannique
 Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission, ancienne circonscription fédérale (1997-2015)

Maple Ridge, municipalité non incorporée du comté d'Arenac au Michigan
 Maple Ridge, census-designated place du comté de Mahoning en Ohio

Homonymie de toponyme